Rückstrom steht für:

 Rückstrom (Bahn), Strom aller Bahnenergieverbraucher über die Rückleiter
 Rückstrom (Ladegeräte), Strom zwischen Verbraucher und Ladegerät im Nichtladezustand
 Rückstrom (elektronische Bauteile), Strom zwischen Sperrschichten der Bauteile
 Rückstrom des Blutes zum Herz, siehe Venöser Rückstrom
 vesikorenaler Reflux des Urins aus der Harnblase durch den Harnleiter ins Nierenbecken